Want – album zespołu 3OH!3
 Want – podwójny album Rufusa Wainwrighta
 Want – minialbum Taemina